По состоянию на 19 февраля 2023 года в России насчитывается 1118 городов.

Согласно своду правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016) от Минстроя РФ, города страны классифицированы следующим образом:
 Крупнейшие —  с населением свыше 1 миллиона человек
 Крупные —  от 250 тысяч человек до 1 миллиона человек (в том числе подкатегории от 250 до 500 тысяч и от 500 тысяч до 1 миллиона человек)
 Большие —  от 100 до 250 тысяч человек
 Средние —  от 50 до 100 тысяч человек
 Малые —  до 50 тысяч человек (в том числе подкатегории до 10 тысяч, от 10 до 20 тысяч и от 20 до 50 тыс. чел.; сюда же относятся и пгт).

История 
В послереволюционную эпоху число городов Российской Федерации изменялось в результате административно-территориальных преобразований, в том числе следует отметить те преобразования, которые увеличивали число городов:
 присвоение статуса города посёлку городского типа (большинство городов, которые были образованы в послереволюционную эпоху) или непосредственно сельскому населённому пункту (Иннополис, Шали, Кудрово)
 изменение границ, в результате которого в состав Российской Федерации (РСФСР) входили территории, на которых имелись населённые пункты, городской статус которых был подтверждён законодательством Российской Федерации (Таганрогский и Шахтинский округа (1924, из состава Украинской ССР), Карельский перешеек и Петсамо (Печенга) (1940 и 1944, из состава Финляндии), Калининградская область (1945, из состава Германии), Южный Сахалин и Курильские острова (1945, из состава Японии), Тыва (1944, в 1918—1944 была независимой Тувинской Народной Республикой), Крым (2014, из состава Украины, до 1954 года был в составе Российской СФСР), Карелия (1956, до 1940 года была частью Российской СФСР), Ивангород и Печорский район (1944—1945, из состава Эстонской ССР), Пыталовский район и южная часть Палкинского района (1945, из состава Латвийской ССР))
 разделение города, при котором из состава одного города выделялся другой (Черниковск, Юбилейный, Пересвет, Октябрьск)

а также те административно-территориальные преобразования, что уменьшали число городов:
 административное преобразование города в посёлок городского типа (Охотск) или в сельский населённый пункт (Яренск)
 включение города в состав другого города (Солнцево, Юбилейный)
 изменение границ, при котором из состава Российской Федерации (РСФСР) передавались территории, на которых имелись города (выделение из состава Российской СФСР Туркмении (1924), Ташкента, Самарканда, Ферганской долины и Восточного Памира в состав Узбекистана (1924), Казахстана (1936), Киргизии (1936), Каракалпакии (1936), Карело-Финской ССР (1940, в 1956 году возвращена в состав Российской СФСР), передача Белорусской ССР из состава Российской СФСР 15 уездов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний (1924 год) и Речицкого и Гомельского уездов (1926 год), передача в состав Украинской ССР из состава Российской СФСР Крымской области (1954)).

Последние изменения 
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, статус города имели 1100 населённых пунктов (по итогам переписи 2002 года их было 1098).

По состоянию на 1 января 2013 года число городов сократилось до 1097, так как 3 города — Московский, Щербинка и Троицк — с 1 июля 2012 года вошли в состав Москвы и перестали учитываться Росстатом как отдельные города.

По состоянию на 1 января 2015 года с учётом данных переписи населения в Крымском федеральном округе число городов РФ за счёт 17 городов Крыма, одного нового города Иннополис, образованного в Татарстане, а также упразднённого 2 июня 2014 года в Московской области города Юбилейный (вошёл в состав Королёва) достигло 1114.

По состоянию на 1 июня 2015 года число городов РФ сократилось до 1112, поскольку 22 января 2015 года город Московской области Железнодорожный вошёл в состав Балашихи и 1 июня 2015 года город Московской области Климовск вошёл в состав Подольска.

По состоянию на 10 октября 2015 года число городов РФ увеличилось до 1113, так как в соответствии с законом Амурской области от 29.09.2015 № 578-ОЗ «О преобразовании поселка Углегорск Амурской области» посёлок городского типа Углегорск преобразовался в город, который 30 декабря 2015 года был переименован в Циолковский.

По состоянию на 19 ноября 2015 года число городов РФ сократилось до 1112, так как город Московской области Ожерелье вошёл в состав Каширы.

По состоянию на 12 декабря 2016 года число городов РФ увеличилось до 1113, так как, в соответствии с законом Республики Ингушетия «О преобразовании посёлка городского типа Сунжа Сунженского района Республики Ингушетия» от 25 ноября 2016 года N 43-РЗ, пгт Сунжа был преобразован в город.

По состоянию на 3 января 2017 года число городов РФ сократилось до 1112, так как, в соответствии с законом Сахалинской области от 19.12.2016 № 113-ЗО «О внесении изменения в статью 9 Закона Сахалинской области „Об административно-территориальном устройстве Сахалинской области“ и о преобразовании города районного значения Шахтерска Углегорского района» город Шахтёрск был преобразован в посёлок городского типа.

По состоянию на 28 апреля 2017 года число городов РФ увеличилось до 1113, так как, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 27.04.2017 № 23-ЗРТ «О преобразовании поселка городского типа Кукмор Кукморского района и внесении изменении в отдельные законодательные акты Республики Татарстан», посёлок городского типа Кукмор преобразован в город Кукмор.

По состоянию на 28 июня 2018 года число городов РФ увеличилось до 1114, так как в соответствии с Областным законом от 18.06.2018 № 46-оз «Об изменении категории населённого пункта Кудрово во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении изменения в областной закон „Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения“» деревня Кудрово была преобразована в город.

По состоянию на 9 января 2019 года число городов РФ увеличилось до 1115, так как в соответствии с законом Чеченской Республики от 29.12.2018 № 76-РЗ «О преобразовании сельского населённого пункта — села Курчалой» село Курчалой было преобразовано в город.

По состоянию на 5 апреля 2019 года число городов РФ увеличилось до 1116, так как в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 05.04.2019 № 146-ПГ посёлок городского типа Белоозёрский был преобразован в город.

По состоянию на 26 апреля 2019 года число городов РФ увеличилось до 1117, так как в соответствии с областным законом № 17-оз от 15.04.2019 посёлок Мурино был преобразован в город.

В итоговых материалах Всероссийской переписи населения 2020—2021 по состоянию на 1 октября 2021 года в числе городов Росстат учёл города Балаклава и Инкерман, но города Московский и Троицк не были учтены в качестве городов.

По состоянию на 19 февраля 2023 года число городов РФ увеличилось до 1118, так как Законом Чеченской Республики от 6 февраля 2023 года село Ачхой-Мартан преобразовано в город.

Группировка городов по населению 
 По данным переписи 2020 по состоянию на 1 октября 2021 года

1 Не включая города Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк в составе районов Санкт-Петербурга как имеющие статус внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
2 Не включая 3 города в новых границах Москвы (Московский, Щербинка и Троицк), входящие в состав 1 поселения и 2 городских округов как внутригородских муниципальных образований; не включая ранее учитываемый как отдельный в Москве город Зеленоград, имеющий статус одного из административных округов Москвы.
3 Включая 2 города в составе Севастополя (Инкерман и Балаклава), но без учёта собственно города Севастополя.

 По данным переписи 2010

К 1 января 2013 года число городов в стране сократилось до 1097 за счёт поглощения Москвой территорий трёх городов (Московский, Щербинка и Троицк).
Оценка по состоянию на 1 января 2013 года

1 Не включая города Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк в составе районов Санкт-Петербурга как имеющие статус внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
2 Не включая 3 города в новых границах города Москвы: Московский (20386 человек), Щербинка (35328 человек) и Троицк (43980 человек на 1 января 2013).

Оценка по состоянию на 1 января 2014 года

1 Не включая города Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк в составе районов Санкт-Петербурга как имеющие статус внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
2 Не включая 3 города в новых границах города Москвы: Московский (24210 человек), Щербинка (38905 человек) и Троицк (47291 человек на 1 января 2014).

К 1 января 2015 года число городов увеличилось до 1114 за счёт городов присоединённого к России весной 2014 года Крыма.

Оценка по состоянию на 1 января 2015 года

1 Не включая 2 города в составе Севастополя (Инкерман и Балаклава), имеющие статус или входящие в состав внутригородских муниципальных образований Севастополя.
2 Не включая города Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк в составе районов Санкт-Петербурга как имеющие статус внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
3 Не включая 3 города в новых границах Москвы (Московский, Щербинка и Троицк), входящие в состав 1 поселения и 2 городских округов как внутригородских муниципальных образований; не включая ранее учитываемый как отдельный в Москве город Зеленоград, имеющий статус одного из административных округов Москвы и не включая упразднённый город Юбилейный в новых границах города Королёв.

Оценка по состоянию на 1 января 2020 года

1 Не включая города Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк в составе районов Санкт-Петербурга как имеющие статус внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
2 Не включая 3 города в новых границах Москвы (Московский, Щербинка и Троицк), входящие в состав 1 поселения и 2 городских округов как внутригородских муниципальных образований; не включая ранее учитываемый как отдельный в Москве город Зеленоград, имеющий статус одного из административных округов Москвы.
3 Не включая 2 города в составе Севастополя (Инкерман и Балаклава), имеющие статус или входящие в состав внутригородских муниципальных образований Севастополя.
4 Город Белоозёрский учтён как пгт.

Города с населением более 1 млн человек (крупнейшие города) 

Крупнейшие города или города-миллионеры:

Города с населением:
  —  чел.
  —  чел.
  — от 1 000 000 до 1 999 999 чел.

Города с населением 250 тысяч — 1 млн человек (крупные города)

Города с населением 500 тысяч — 1 млн человек 
Крупные города.

По итогам переписи населения 2010 года 25 городов имели население от 500 тыс. до 1 млн человек. К 1 января 2013 года их число сократилось до 21 (за счёт Перми, Красноярска и Воронежа, поднявшихся в категорию городов-миллионеров, а также Тулы, опустившейся в категорию городов населением менее 500 тысяч), к 1 января 2017 года — увеличилось до 22 (за счёт Кирова).

 К 1 января 2012 года население города Перми вновь превысило 1 млн человек.
 10 апреля 2012 года объявлено о том, что население города Красноярска превысило 1 млн человек.
 17 декабря 2012 года объявлено о том, что население города Воронежа превысило 1 млн человек.
 К 1 января 2012 года население города Тулы сократилось ниже отметки в 500 тыс. человек.
 К 1 января 2017 года население города Кирова превысило отметку в 500 тыс. человек.
 К 1 января 2020 года население города Балашихи превысило отметку в 500 тыс. человек.

Города с населением:
  — от 900 000 до 999 999 чел.
  — от 800 000 до 899 999 чел.
  — от 700 000 до 799 999 чел.
  — от 600 000 до 699 999 чел.
  — от 500 000 до 599 999 чел.

Города с населением 250—500 тысяч человек 
Крупные города.

По итогам переписи 2010 года в России было 36 городов с населением от 250 до 500 тыс. чел. К 1 января 2013 года их число увеличилось до 39 (за счёт Тулы, чьё население сократилось ниже 500 тыс., а также Новороссийска и Йошкар-Олы, чьё население превысило 250 тыс.), к 1 января 2015 года — до 42-х (за счёт Севастополя, Симферополя и Балашихи), к 1 января 2016 года — до 43-х (за счёт Подольска), к 1 января 2017 года сократилось до 41 (за счет преодоления городом Кировом отметки в 500 000 человек и сокращения численности населения Комсомольска-на-Амуре менее 250 000 человек), к 1 января 2018 года местами поменялись Химки и Таганрог, первый из которых превысил отметку в 250 000 человек, а в последнем, напротив, численность населения опустилась ниже планки в 250 000 человек. К 2020 население Балашихи превысило 500 000 человек, а к 2021 году за счёт стремительного прироста населения её обогнал Севастополь. Таким образом, к 2021 году число городов с населением 250—500 тыс. человек вновь составило 39.

Города с населением:
  — от 450 000 до 499 999 чел.
  — от 400 000 до 449 999 чел.
  — от 350 000 до 399 999 чел.
  — от 300 000 до 349 999 чел.
  — от 250 000 до 299 999 чел.

Города с населением 100—250 тысяч человек (большие города) 

Большие города.

По итогам переписи 2010 года в России был 91 город с населением от 100 до 250 тыс. чел.

На 1 января 2013 года число этих городов составляло также 91, причём Новороссийск и Йошкар-Ола превысили 250 тыс. человек и ушли в верхний список крупных городов, а Бердск, Раменское, Домодедово, Назрань, превысив 100 тыс. человек, перешли из нижнего списка (средних городов) в этот список (больших городов). В свою очередь города Ленинск-Кузнецкий и Междуреченск к этому времени, сократившись менее 100 тыс. человек, напротив, ушли из этого списка в нижний.

К 1 января 2014 года число городов от 100 до 250 тыс. чел. сократилось до 90 за счёт города Сарапула, население которого сократилось ниже 100 тыс. чел.

К 1 января 2015 года число городов от 100 до 250 тыс. чел. увеличилось до 91 за счёт пополнивших список городов Керчи и Евпатории; при этом город Балашиха покинул список, превысив 250 тыс. жителей.

К 1 января 2016 года число городов от 100 до 250 тыс. чел. сократилось до 90 из-за Подольска, превысившего 250 тыс. жителей и покинувшего список, и города Железнодорожного, который был включён в состав города Балашихи и таким образом упразднён. В то же время, в список вошёл город Долгопрудный, население которого впервые превысило 100 тыс. жителей.

К 1 января 2017 года число городов от 100 до 250 тыс. чел. увеличилось до 92 за счёт пополнивших этот список городов Железногорска (после того, как его население превысило 100 тыс. жителей) и Комсомольска-на-Амуре (после сокращения населения ниже 250 тыс. жителей).

К 1 января 2018 года число городов от 100 до 250 тыс. чел. увеличилось до 93 за счёт пополнившего этот список города Таганрога (после сокращения населения ниже 250 тыс. жителей).

К 1 января 2020 года число городов от 100 до 250 тыс. чел. увеличилось до 95 за счёт достигших эту планку городов Ханты-Мансийска и Зеленодольска.

Города с населением:
  — от 200 000 до 249 999 чел.
  — от 150 000 до 199 999 чел.
  — от 125 000 до 149 999 чел.

Города с населением 50 — 100 тысяч человек (средние города) 
Средние города.

По итогам переписи 2010 года 155 городов относились к средним (население от 50 до 100 тысяч человек).

К 1 января 2013 года число этих городов сократилось до 150. Города Бердск, Раменское, Домодедово, Назрань превысили 100 тыс. человек и ушли в верхний список больших городов, а Урус-Мартан, превысив 50 тыс. человек, перешёл из нижнего списка (малых городов) в этот список (средних городов). В свою очередь города Лесной, Ливны, Донецк, Североморск к этому времени, сократившись менее 50 тыс. человек, напротив, ушли из этого списка в нижний. Города Междуреченск и Ленинск-Кузнецкий, сократившись менее 100 тыс. человек, ушли из верхнего списка (больших городов) в этот список (средних городов).

К 1 января 2014 года число городов от 50 до 100 тыс. чел. увеличилось до 153-х. Пополнили данный список города Гудермес, Сертолово и Шали, впервые превысив 50 тыс. чел., а Сарапул — опустившись менее 100 тыс. чел. Город Вышний Волочёк покинул список, опустившись менее 50 тыс. чел.

К 1 января 2015 года число городов от 50 до 100 тыс. чел. увеличилось до 155-ти за счёт городов Дзержинский, Феодосия и Ялта, пополнивших список, и города Балахна, покинувшего список, опустившись менее 50 тыс. чел.

К 1 января 2016 года число городов от 50 до 100 тыс. чел. не изменилось за счёт городов Североморск и Снежинск, пополнивших список, города Долгопрудный (превысившего численность 100 тыс.) и упразднённого (в пользу города Подольск) города Климовск.

К 1 января 2017 года число средних городов от 50 до 100 тыс. чел. сократилось до 154 за счёт города Железногорск, превысившего планку в 100 000 жителей.

К 1 января 2018 года число средних городов от 50 до 100 тыс. чел. сократилось до 153 за счёт города Реутов, превысившего планку в 100 000 жителей и города Назарово, численность населения которого опустилась ниже планки в 50 000 жителей, при этом добавилась Сунжа, получившая статус города.

К 1 января 2019 года число средних городов сократилось до 152 за счёт города Салехард, достигшего 50 тыс. жителей, а также городов Рославль и Боровичи, численность населения которых опустилась ниже планки в 50 000 жителей.

К 1 января 2020 года число средних городов от 50 до 100 тыс. чел. сократилось до 150 за счёт городов Ханты-Мансийск и Зеленодольск, превысивших планку в 100 000 жителей и покинувших этот список средних городов, а также за счёт города Узловая, численность населения которого опустилась ниже планки в 50 000 жителей; помимо этого список средних городов пополнил новообразованный город Мурино.

Города с населением менее 50 тыс. человек (малые города) 

Малые города.

По итогам переписи 2010 года 781 город относился к малым (население менее 50 тыс. человек).

К 1 января 2014 года их число сократилось до 779.

К 1 января 2015 года их количество увеличилось до 790 за счёт малых городов присоединённого весной 2014 года Крыма.

К 1 января 2016 года число малых городов сократилось до 788 за счёт новообразованного города Циолковский, упраздённого в пользу Каширы города Ожерелье, а также покинувших список малых городов Североморск и Снежинск, превысивших 50 тыс. жителей.

К 1 января 2017 года число малых городов не изменилось.

К 1 января 2018 года число малых городов увеличилось до 789 за счёт города Назарово, численность населения которого опустилась ниже 50 000 жителей; при этом список пополнил Кукмор, получивший статус города, а Шахтёрск потерял статус города и выбыл из списка городов.

К 1 января 2019 года число малых городов увеличилось до 792 за счёт городов Рославль и Боровичи, численность населения которых опустилась ниже 50 000 жителей, а также новообразованных городов Курчалой и Кудрово; помимо этого город Салехард покинул список малых городов, превысив 50 000 жителей.

К 1 января 2020 года число малых городов увеличилось до 794 за счёт пополнившего список новообразованного города Белоозёрский, а также города Узловая (численность населения которого опустилась ниже 50 000 жителей).

См. также 
 Список городов России
 Муниципальное образование
 Исторические города России
 Административные центры субъектов Российской Федерации
 Агломерации России
 Населённые пункты в России
 Населённые пункты России, утратившие статус города
 Самый благоустроенный город России
 Список глав крупных городов России

Исторические списки городов 
 Список городов Российской империи в 1840 году
 Список городов Российской империи в 1897 году
 Список городов СССР в 1926 году

Примечания

Литература 
 Города России / [авт. текста Ю. Н. Лубченков]. — М.: Белый Город, 2006. — 589 с.: ил. — ISBN 5-7793-0860-8

Ссылки 
 Города России. Группировка по численности населения и экономическим районам на 1.01.2007 г.
 Алфавитный указатель названий населённых пунктов согласно Всероссийской переписи населения 2002
 Урбанизированность регионов России во второй половине XX века
 Лаппо Г. М. Итоги и перспективы российской урбанизации

 
 
Россия